Кармрашен () — села у Вірменії:

 Кармрашен (Араґацотн) — у марзі (області) Араґацотн.
 Кармрашен (Армавір) — колишня назва села Каракерт, марз Армавір.
 Кармрашен (Вайоц Дзор) — у марзі Вайоц Дзор.